Pennies from Heaven (1936), een film van Norman Z. McLeod
 Pennies from Heaven (lied), (1936) een lied voor die film geschreven door Arthur Johnston en Johnny Burke 
 Pennies from Heaven (1978), een Britse tv-serie
 Pennies from Heaven (1981), een film van Herbert Ross